Sandy Island, nelle Isole Lacepede in Australia Occidentale (Australia)
Sandy Island nel Windy Harbour in Australia Occidentale (Australia)
 Sandy Island – isola della Columbia Britannica (Canada) 
 Sandy Island – isola del Saskatchewan (Canada) 
 Sandy Island – isola di Anguilla (Regno Unito)
 Sandy Island – isola fantasma della Nuova Caledonia (Francia)
 Sandy Island – Area non incorporata della Carolina del Sud (Stati Uniti)
 Sandy Island – isola delle Andamane e Nicobare (India)

Pagine correlate
Sandy Islands